

Geografia
 Liman – centro abitato dell'Azerbaigian
 Liman – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Liman – centro abitato della Russia

Persone

Liman
 Douglas Liman – regista, produttore cinematografico, produttore televisivo e direttore della fotografia statunitense
 Néjib Liman – ex calciatore tunisino

Cognomi composti
 Otto Liman von Sanders – generale tedesco

Altro
 Liman – tipo di estuario